Hendrik van Gent (theoloog) (Gent, ca. 1217 - Doornik of Parijs, 29 juni 1293), een belangrijk theoloog en filosoof der scholastiek
Hendrik van Gent (astronoom) (1900 – Amsterdam, 29 maart 1947), een Nederlands astronoom